До́машка (Domaška) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Домашка, Михал (1820—1897) — лютеранский священнослужитель и лужицкий писатель.
 Домашка, Ромуальд (1869—1945) — лютеранский священнослужитель и лужицкий песенник.
 Домашка, Франц Мориц (1905—1972) — лютеранский священнослужитель и лужицкий писатель.

См. также 
 Домашка